Ску́лте — латышская фамилия и топоним.

Топоним 
 Скулте — село в Лимбажском крае Латвии.
 Скулте (Совхоз Скулте) — прежнее название села Мандегас в Лимбажском крае.
 Скулте — село в Марупском крае Латвии.
 Скулте — железнодорожная станция на линии Земитаны — Скулте.

Известные носители фамилии 
 Скулте, Адольф (1909—2000) — латвийский актёр, народный артист СССР (1979).
 Скулте, Гвидо (1939—2013) — латвийский кинооператор, сын А. Скулте.